Escaperoom, een interactief spel op een fysieke locatie
Escape Room (film), een Amerikaans-Canadese horrorfilm uit 2019 geregisseerd door Adam Robitel